Rektorzy Uniwersytetu Wrocławskiego – wykaz osób sprawujących funkcję rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, powstałego w 1811 roku z połączenia wrocławskiej Akademii Leopoldyńskiej (Leopoldina) z Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Uniwersytet Wrocławski jako niemiecka uczelnia wyższa 
Pomimo zmian oficjalnych i tradycyjnych nazw niemieckich, polska nazwa, najczęściej używana w XIX i XX-wiecznych pracach naukowych i periodykach, brzmiała Uniwersytet Wrocławski. Niemieckie nazwy były używane w opracowaniach i prasie niemieckiej.

Königliche Universität Breslau (1811–1911) 
(pol. Królewski Uniwersytet we Wrocławiu)

Schlesische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau (1911–1945) 
(pol. Śląski Uniwersytet Fryderyka Wilhelma)

Uniwersytet Wrocławski jako polska uczelnia wyższa

Uniwersytet i Politechnika Wrocławska (1945–1952)

Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta (1952–1989)

Uniwersytet Wrocławski (od 1989)

Przypisy

Bibliografia 
 Wrzesiński W., Uniwersytet Wrocławski 1945–1995, Leopoldinum, Wrocław 1995.
 T. Kulak, M. Pater, W. Wrzesiński, Historia Uniwersytetu Wrocławskiego 1702–2002, Wrocław 2002.

Linki zewnętrzne 
 Wykaz niemieckich rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego
 
 Wrocławskie Środowisko Akademickie. Twórcy i ich uczniowie 1945–2005, pod red. A. Chmielewskiego, Wrocław 2007.